Хименес може да се отнася за:
 Хименес, град в Мексико
 Александра Хименес (р. 1980), испанска актриса
 Давид Хименес Карерас (р. 1964), испански диригент
 Луис Хименес (р. 1984), чилийски футболист
 Маноло Хименес (р. 1964), испански футболист
 Хосе Хименес (р. 1995), уругвайски футболист
 Хуан Рамон Хименес (1881-1958), испански поет
 Хименес – династия на баските от 10 до 13 век